Demy (zangeres) - Grieks zangeres
 Demy (album) - album van bovenstaande zangeres
 Demy de Zeeuw - Nederlands voetballer
 Jacques Demy - Frans filmregisseur
 Mathieu Demy - Frans acteur
 Valentine Demy - Italiaans actrice